El Proyecto del Megapuerto San Lorenzo es un plan propuesto para construir un gran puerto aéreo, naval y terrestre en la Isla San Lorenzo en Callao, Perú, utilizando técnicas de recuperación de tierras. Planea ser el puerto más grande y el único megapuerto de América Latina. La isla se encuentra estratégicamente ubicada en la costa del medio oeste de América del Sur, donde tiene fácil acceso a Asia, América del Norte y Oceanía. También tiene fácil acceso al Atlántico por un ferrocarril propuesto para conectarlo con el río Amazonas, que está a solo 700 millas de distancia a través de Pucallpa. Su plan es vincular el mundo a América Latina a través del Callao. Estaría vinculado al continente por un túnel subacuático propuesto de cuatro kilómetros de largo con acceso para el metro, los trenes de mercancías y los automóviles. También se construiría un centro financiero en la isla.

Operaciones Terrestres / Corredor Bioceánico 
Situado en la parte no recuperada de la isla será el puerto terrestre. Estará ubicado cerca del aeropuerto. Aquí es donde se ubicarán todos los estacionamientos, tránsito, autobuses, metros, micros. Lo más importante, sin embargo, será el enlace entre los océanos Pacífico y Atlántico. Desde el puerto terrestre, cientos de trenes de carga se originarán todos los días para ser transportados a través del país a la ciudad de Pucallpa, donde serán enviados a través del río Amazonas hasta el Atlántico. Desde el puerto pasará por el túnel bajo el océano y continuará bajo tierra durante 15 kilómetros hasta que abandone el área metropolitana de Lima en torno a Lurigancho. Desde allí cruzará los Andes y luego en el Amazonas hasta que llegue a Pucallpa en la región de Ucayali. Desde Pucallpa viajará por el río Ucayali hasta que se fusione con el río Amazonas y pasará por la ciudad de Iquitos, la quinta ciudad más grande del país. Allí recogerá la carga y continuará en el río más grande del mundo hasta el Océano Atlántico.

Mega Aeropuerto 
La ciudad de Lima se encuentra en el centro de América del Sur en una ubicación estratégica para conectarse con el resto de América Latina. Sería reemplazar el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La industria aeronáutica peruana ha sido históricamente una de las más fuertes en América Latina, pero actualmente se encuentra en un gran movimiento descendente. Los inversores predicen que este proyecto sería suficiente para dar un impulso lo suficientemente grande como para devolverlo a su antigua gloria. Actualmente hay vuelos directos desde todas las ciudades principales de las Américas y desde cuatro aerolíneas europeas. Muchas aerolíneas asiáticas como Japan Airlines, Singapore Airlines y Air China han tenido interés en volar a Lima, ya que Perú es el único país de América del Sur accesible sin escalas desde Asia. El aeropuerto tendría 3-4 pistas dependiendo de cuántas líneas aéreas volarían al aeropuerto. Los desarrolladores planean hacer que el edificio del aeropuerto tenga la forma de una figura de Nazca.

Megapuerto Naval 
Al igual que con el aeropuerto, la ubicación del puerto es perfecta, ya que es el centro de América del Sur, que es un lugar perfecto para conectarse con el resto de América Latina. El agua tiene más de 50 metros de profundidad. Puede adaptarse a los buques Post-Panamax. Estos barcos pueden transportar más de 15,000 contenedores. El puerto está diseñado para viajes transoceánicos. Tiene 7.4 kilómetros de largo. Debajo del aeropuerto habría almacenes subterráneos para almacenar la carga. Cuando estén listos para ser cargados en los barcos, serían elevados al puerto y la iluminación se basaría en la tecnología de fibra óptica.

Centro Financiero y Hotelero 
La isla también tendría un centro financiero debido a la gran cantidad de comercio que se produce en la isla. Muchas de esas áreas también serían oficinas de líneas aéreas. El área también tendría, como con casi cualquier otro aeropuerto importante del mundo, muchos hoteles de aeropuerto en el área. Es seguro decir que el centro financiero de la isla rivalizará con el del centro de Callao.

Túnel 
El túnel tendrá tres partes. Una parte serviría para el tráfico entrante. Otra parte más serviría el tráfico saliente. Tendrán suficientes carriles para generar el tráfico estimado para la futura megalópolis. La tercera parte del túnel será la sección ferroviaria. Esta parte será la más importante ya que será una de las claves más importantes para unir el corredor Pacífico y Atlántico. El Metro de Lima también usará la sección de tren cuando se expanda al aeropuerto. Serían iluminados usando tecnología de fibra óptica. El túnel se construirá utilizando perforadoras especiales que probablemente serán manufa.

Rompeolas 
El puerto de la isla no requerirá muchos rompeolas. Las fuertes corrientes del sur serían bloqueadas por un nuevo rompeolas ubicado en el distrito de Chorrillos.

Recuperación de tierras 
El aeropuerto y el puerto naval estarán ubicados en terrenos recuperados. La isla en sí no es completamente plana, por lo que es necesario. El diseño del puerto lo requiere también.

Costo del proyecto 
El costo total del proyecto es de aproximadamente $ 12 mil millones de dólares.

Costos Ambientales 
La isla San Lorenzo es hogar de miles de aves marinas, así como de una gran colonia reproductora de leones marinos. Está en contraste con la extensa megalópolis contaminada de Lima y Callao. La isla es un recurso natural que podría ser explotado para el turismo.

Véase también 
 Callao
 Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
 Puerto del Callao
 Isla San Lorenzo
 Isla El Frontón
 Lima
 La Punta
 Ventanilla

Referencias 

Edificios del Callao